Název Dětřichov nese více míst:

 Dětřichov (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Dětřichov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Dětřichov (Jeseník) – část města Jeseník ve okrese Jeseník
 Dětřichov (Uničov) – část města Uničov v okrese Olomouc
 Dětřichov nad Bystřicí – obec v okrese Bruntál
 Dětřichov u Moravské Třebové – obec v okrese Svitavy

Podobné názvy 
 Dětřichovice
 Dětřichovec

Externí odkazy